Radotín bezeichnet mehrere Orte in Tschechien:

 Radotín, Gemeinde im Okres Přerov; siehe Radotín u Lipníka nad Bečvou
 Radotín, einen Verwaltungsbezirk und Stadtteil von Prag; siehe Prag 16
 Radotín, Ortsteil von Bílovec
 Radotín, Ortsteil von Chyše
 Radotín, Ortsteil von Olbramovice u Votic